Jonny Brodzinski (né le  à Ham Lake dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
En 2013, il rejoint les Huskies de l'université de St. Cloud State. Après une saison universitaire, il est repêché par les Kings de Los Angeles, au  rang, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Il joue deux autres saisons avec les Huskies avant de rejoindre en 2015 le Reign d'Ontario, équipe affiliée aux Kings dans la LAH, pour y faire ses débuts professionnels.

Rappelé durant la saison 2016-2017, il joue son premier match avec les Kings le  contre les Rangers de New York.

Statistiques 

|-
| 2010-2011||Force de Fargo ||USHL||10||2||3||5||2||2||0||0||0||0
|-
| 2011-2012||Force de Fargo ||USHL||58||10||12||22||18||6||1||1||2||0
|-
| 2012-2013||St. Cloud State||WCHA||42||22||11||33||10||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||St. Cloud State||NCHC||38||21||20||41||16||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||St. Cloud State||NCHC||40||21||17||38||49||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016 ||Reign d'Ontario ||LAH ||65||15||13||28||16||4||2||1||3||2
|-
| 2016-2017 ||Reign d'Ontario ||LAH ||59||27||22||49||12||5||2||2||4||2
|-
| 2016-2017 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||6||0||2||2||2||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||35||4||2||6||6||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018 ||Reign d'Ontario ||LAH ||29||13||17||30||18||4||1||2||3||2
|-
| 2018-2019 || Kings de Los Angeles || LNH || 13 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Reign d'Ontario  || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH ||  3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH ||44 || 14 || 16 || 30 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Rangers de New York || LNH || 5 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Wolf Pack de Hartford || LAH || 14 || 6 || 11 || 17 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 36 || 18 || 21 || 39 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Rangers de New York || LNH || 22 || 1 || 1 || 2 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

| 84 || 8 || 7 || 15 || 24 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

Trophées et honneurs personnels

Collège 
2014-2015 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la NCHC

Ligue américaine de hockey 
2016-2017 : participe au Match des étoiles de la LAH

Références 

Naissance en juin 1993
Naissance dans le comté d'Anoka
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford